En Pologne, Wyganów peut désigner :

 Wyganów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wyganów, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Wyganów, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.